Vrtule může označovat:
 vrtule – aerodynamické zařízení se dvěma nebo více listy, které otáčením vyvozuje tah
 vrtule – hmyz, druh řádu dvoukřídlých
 vrtule třešňová
 vrtule (drobné kolejivo) – vrut pro připevnění kolejnice k pražci